San Giovenale ima više značenja:
 San Giovenale, Cuneo
 San Giovenale, Firenze
 San Giovenale, Rieti